«Баста+» — сборник российского рэпера Басты, выпущенный 15 июля 2013 на лейбле Gazgolder. В альбом вошли совместные композиции с другими исполнителями, записанные с 2007 по 2013 и невошедшие ранее в студийные альбомы Басты. Дата релиза была анонсирована за несколько дней до выхода сборника.

Общая информация 
 На треки Город Дорог, Весь этот мир, Просто верь, Здрасьте, Ангел и Свобода сняты клипы.
 Самые старые песни с альбома были записаны в 2007 году это «Город Дорог» и «Всем берегам», эти песни вошли в альбом группы «CENTR» «Качели», так же трек «Ближе» вошёл в альбом группы «Krec» «Осколки», трек «Мой стиль» в альбом ST «Сто из ста» и так же на его сборник «25», трек «На что ведутся дамы» на альбом Муза Ската «На шаг ближе», трек «Холодный мир» на альбом Лиона «Лучше, чем вчера», трек «Жизнь как огонь» на альбом группы «Marselle» «Mars», трек «Весь этот мир» на альбом группы Песочные люди «Колесо — оба зрения», трек «Просто верь» на альбом Витька «Архангер», трек «Здрасьте» на альбом Гиги Мега, «Ангел» на альбом Кажэ Обоймы Катарсис, «Круто верить в чудеса» на альбом Вити АК Жирный и трек «Один» на альбом Смоки Мо Выход из темноты и так же на альбоме самого Басты Баста 3
 Премьерами в день выхода альбома были у песен «Надежда. Ру» и «Всем нашим братьям»

Коммерческий прием 
По итогам первой недели цифровых продаж (с 15 по 21 июля) альбом занял первое место в российском iTunes Store. По итогам второй и третьей недель продаж — второе. Альбом оставался в Топ-10 более месяца.

Список композиций

Интересные факты 
В 2008 Баста с группой CENTR получили премию MTV Russia Music Awards за лучший Хип-Хоп проект с песней Город дорог.

См. также 
 Дискография Василия Вакуленко

Примечания 

Альбомы Басты
Альбомы Gazgolder
Сборники 2013 года